Menedékház () - альбом венгерской группы "Neoton", записанный в альянсе с женским трио "Kócbabák". Запись альбома производилась с 05.11.1975 по 16.02.1976. Альбом поступил в продажу под Рождество 1976 года и был №3 в годовом национальном хит-параде Slágerlistája'76 TOP10 Альбомов.

Список композиций 
1. Hozzánk mindig hazaérkezel () - 3:09
2. Denevérszárnyú éjszakák () - 3:05
3. Egy vidám dal () - 2:46
4. Egy kicsit csendben lehetnél () - 3:24
5. Szeretem azt () - 4:05
6. Sose add fel a reményed () - 2:21
7. Maradj még egy percet () - 4:27
8. Vallomás () - 2:29
9. Mondj egy jó szót () - 3:15
10. A "Várunk rád" () - 2:42
11. Aludj el () - 4:07
12. Menedékház () - 3:04

Заглавная композиция "Hozzánk mindig hazaérkezel" была №9 в годовом Slágerlistája'76 TOP20, а лиричная "Szeretem azt" - №18. Композиция "Maradj még egy percet" была №3 в Magyar Ifjúság Slágerlistája. Авторами всех песен были музыканты из "Neoton", но песню "Egy vidám dal" сочинили девушки из "Kócbabák", хотя изначально вместо неё на альбоме должна была присутствовать песня "Tegnap még azt hittem" (""). Из-за замены песни и смены порядка треков на альбоме выпуск пластинки затянулся на несколько месяцев. Песня "Tegnap még azt hittem" стала b-стороной сингла, первую сторону которого заняла песня "Vándorének" (""), с которой группа победила в июле на радио-конкурсе "Tessék választani!". Эта композиция была №1 в национальном хит-параде Magyar Ifjúság Slágerlistája, №1 в Magyar Rádió Slágerlistája и №1 в годовом Slágerlistája'76 TOP20. Позднее она вышла на английском ("Needing Someone") и немецком ("Komm Liebe Komm") языках.

Примечания